Carlo Janka, švicarski alpski smučar, * 15. oktober 1986, Obersaxen, Graubünden, Švica.

Svetovni pokal

Skupni seštevek

Dosežki v svetovnem pokalu

Sklici

Zunanje povezave 

 
 

Švicarski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Švico
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švico
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2010
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2014
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2018